Dit artikel bevat een lijst van wapens van Estische deelgebieden. Het land Estland was tot 2018 opgedeeld in vijftien provincies met elk hun eigen wapen.

Zie ook 
 Provincies van Estland
 Wapen van Estland
 Lijst van vlaggen van Estische deelgebieden
 Lijst van wapens van Estische gemeenten

 
Wapens
Estland
Wapens